__БЕЗКН__

Palaeonictinae (Палаеониктинае — „древне куне”) је изумрла потпородица плаценталних сисара из изумрле породице Oxyaenidae, која је у периоду од касног палеоцена до раног еоцена настањивала подручје Европе и Сјеверне Америке. Ову породицу сисара су чинили родови Ambloctonus и Palaeonictis, и парафилетски род Dipsalodon. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је палаеониктини.

Етимологија назива

Опис 
Ове врсте сисара су имале издужено тијело са кратким ногама, масивне лобање (у поређењу са тјелом) са кратким њушкама и снажним вилицама. По својој грађи тјела су наликовали на јазавца и ждеравца. Ове врсте су се кретале плантиградно. Код представника потпородице Palaeonictinae зуби су робусни и тупо зашиљени, преткутњаци су широки а други пар горњи кутњака (M2) је мањи од првог пара (M1). Зуби су више били прилагођени дробљењу костију него резању меса и тетива.

Систематика

Класификација 
Класификација потпородице Palaeonictinae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Palaeonictinae.

Временска распрострањенст родова из потпородице Palaeonictinae унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Oxyaenidae

Референце

Литература 

 E. D. Cope (1880) "On the genera of the Creodonta." Proceedings of the American Philosophical Society 19:76-82
 O. P. Hay (1902) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 L. Van Valen (1967) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284